Pougny peut faire référence à :
 Pougny, commune française de l'Ain
 Pougny, commune française de la Nièvre
 Jean Pougny (1892—1956), un peintre franco-russe.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France